Schalkham heißen folgende geographische Objekte:

 Schalkham, Gemeinde im Landkreis Landshut, Bayern
 Schalkham (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schalkham (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Schalkham (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern
 Schalkham (Gemeinde Mattsee), Ort in Mattsee, Bezirk Salzburg-Umgebung
 Schalkham (Gemeinde Neumarkt), Ortschaft bei Neumarkt am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg